Rue Morgue se poate referi la:

"Crimele din Rue Morgue" (în ), povestire de Edgar Allan Poe
Murders in the Rue Morgue, film din 1932 inspirat de povestire 
Murders in the Rue Morgue, un film din 1971
Rue Morgue, revistă de literatură de groază
Rue Morgue Radio, versiunea radiofonică a revistei
Rue Morgue Festival Of Fear - convenție horror canadiană
Rue Morgue Press - editură și librărie din SUA specializată în literatură polițistă